Les Saisons de Passage () — четвёртый концертный альбом французского музыканта Матье Шедида, вышедший в 2010 году.

Об альбоме 
Новый альбом Матье — это три CD, кроме них вышел и бонусный DVD, включающий фильмы режиссёра Laurent Thessier, это Les Prémices De Mister Mystere длиной около 40 минут и Les Saisons De Passage длиной около полтора часа и тематически разделённым на 4 части: Automne, Hiver, Printemps и Eté. На двух первых дисках в основном песни с нового альбома «Mister Mystère», как всегда видоизменённые, старых хитов почти нет. На втором диске есть интересная композиция под названием Medley, она представляет собой отрывки из девяти песен Шедида, спетые вместе, это: Le mec hamac, C‘est pas ta faute, A tes souhaits, Mama Sam, Onde sensuelle, Qui de nous deux, Faut oublier, En tête à tête и Tout sauf toi. На третьем диске три композиции, спетые совместно с другими исполнителями прямо на концерте, это: Ruby / La fleur (также две песни, спетые вместе) дуэтом с Тумани Диабате, La fleur / Ma mélodie / L'Élixir (три песни), спетые с квартетом «Le Quatuor Voce» и La belle, которую Матье спел вместе с отцом Луи. Вышло много вариантов обложек, отличающихся фоном: красный, синий и жёлтый. Название альбома «Сезоны проходят» происходит от одноимённой книги бабушки Матье — Андре Шедид.

Список композиций

1 диск

2 диск

3 диск

Примечания

Ссылки 
 Les Saisons de Passage на Amazon.com 

Рок-альбомы
Концертные альбомы 2010 года
Альбомы Матье Шедида